Вісенте (Vicente) — італійська, іспанська та португальська власна назва. Як і його французький варіант, Вінсент (), воно походить від латинської назви Vincentius, що означає «перемагати».

Персоналії

За іменем 
 Вісенте Алейксандре (1898—1984) — іспанський поет. Лауреат Нобелівської премії з літератури за 1977 рік.
 Вісенте Амарілья (1960) — парагвайський футболіст, нападник; тренер.
 Вісенте Аррая (1922—1992) — болівійський футболіст, воротар.
 Вісенте Арсе (1985) — болівійський футболіст, півзахисник.
 Вісенте Асенсі (1919—2000) — іспанський футболіст, тренер.
 Вісенте Бласко Ібаньєс (1867—1928) — іспанський письменник і політичний діяч.
 Вісенте дель Боске (1950) — іспанський футболіст і футбольний тренер.
 Вісенте Гвайта (1987) — іспанський футболіст, воротар клубу «Крістал Пелес».
 Вісенте Герреро (1782—1831) — мексиканський революціонер і політичний діяч, один з лідерів повстанського руху.
 Вісенте Гінер (1636—1681) — іспанський канонік та художник.
 Вісенте Гомес (1971) — іспанський футболіст та тренер. Колишній тренер донецького «Олімпіка».
 Вісенте Гомес (1857—1935) — президент, диктатор Венесуели з 1908 до 1935 року з перервами.
 Вісенте Санчес (1956) — іспанський футболіст, півзахисник.
 Вісенте Енгонга (1965) — іспанський футболіст, тренер.
 Вісенте Ескердо (1999) — іспанський футболіст, півзахисник клубу «Валенсія».
 Вісенте Іборра (1988) — іспанський футболіст, півзахисник.
 Вісенте Інглес (?—1821) — іспанський художник, син Хосе Інглеса.
 Вісенте Кантаторе (1935) — аргентинський та чилійський футболіст, півзахисника; тренер.
 Вісенте Конча (1867—1929) — колумбійський державний і політичний діяч, восьмий президент Колумбії
 Вісенте Лескано (1937—2012) — парагвайський футболіст, захисник.
 Вісенте Лопес-і-Планес (1785—1856) — аргентинський письменник і політик.
 Вісенте Лусіо Саласар (1832—1896) — еквадорський політик, тимчасово виконував обов'язки президента країни в 1895 році
 Вісенте Марч (1859—1927) — іспанський художник зламу 19-20 століть.
 Вісенте Маса (1779—1839) — аргентинський адвокат і політик-федераліст, губернатор Буенос-Айреса.
 Вісенте М'єра (1940) — іспанський футболіст і футбольний тренер.
 Вісенте Мехія Коліндрес (1878—1966) — 23-й президент Гондурасу у 1929—1933 роках.
 Вісенте Ньєто Прадо (1974) — колишній мексиканський футболіст, півзахисник.
 Вісенте Де Паула Мерседес (1996) — бразильський футболіст, півзахисник та нападник клубу «Львів».
 Вісенте Пальмаролі (1834—1896) — іспанський художник середини 19 століття.
 Вісенте Переда (1941) — мексиканський футболіст, нападник; футбольний тренер.
 Вісенте Родрігес (1981) — іспанський футболіст, фланговий півзахисник.
 Вісенте Рокафуерте (1783—1847) — еквадорський політик, президент країни.
 Вісенте Рамон Рока (1792—1858) — еквадорський політик, президент країни 1845—1849 років.
 Вісенте Сальдівар (1943—1985) — мексиканський професійний боксер напівлегкої ваги.
 Вісенте Санчес (1979) — уругвайський футболіст, нападник.
 Вісенте Санчо (1784—1860) — іспанський військовий та політичний діяч.
 Вісенте Себальос (1963, Мокегуа, Перу) — перуанський політик і юрист. Прем'єр-міністр Перу.
 Вісенте Серна Сандоваль (1815—1885) — гватемальський політичний діяч, президент країни з 1865 до 1871 року.
 Вісенте Тоста (1886—1930) — тимчасовий президент Гондурасу 1924—1925 років.
 Вісенте Уйдобро (1893—1948) — чилійський поет, прозаїк, літературний та художній критик, драматург і кіносценарист.
 Вісенте Феола (1909—1975) — бразильський футбольний тренер.
 Вісенте Фокс (1942) — президент Мексики у 2000—2006 роках.

За прізвищем 
 Жіл Вісенте (1470—1539) — португальський поет і драматург. Основоположник португальського театру.
 Лоренсу Вісенте (?—1398) — португальський католицький священик. Архієпископ Бразький (1373—1384/1397).

Топоніми

Вісенте Кальдерон — стадіон у Мадриді.

Жил Вісенте — футбольний клуб з міста Барселуш.
 Каштру-Вісенте — парафія у муніципалітеті Могадору.

Див. також 
 Вінсент Міннеллі
 Сан-Вісенте